Ива́н Кулико́в:
 Куликов, Иван Михайлович (род. 1955) — российский экономист, член РАН
 Куликов, Иван Николаевич (1925—1944) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Куликов, Иван Семёнович (1875—1941) — русский художник, академик живописи, ученик И. Е. Репина.